Gustavo Artiles (Caracas, Venezuela, 2 de octubre de 1931), ensayista, periodista y traductor. Y sus padres fueron?

Dedicó tiempo a la ciencia hasta 1960, cuando optó por su otra vocación, el lenguaje y sus manifestaciones literarias. Siguió estudios de lingüística y literatura en Inglaterra, donde reside desde 1975. Ha ejercido el periodismo radial en la Radio Nacional de Venezuela y en la BBC de Londres. Autor del libro  (Fondo de Cultura Económica, México, 2004). Paralelamente, hizo allí estudios de música antigua y realizó docencia en este campo en Caracas antes de regresar a Inglaterra y de artículos y ensayos acerca de lingüística y literatura. Traductor de Breve Historia de la Música Occidental, de Arthur Jacobs Monte Ávila Editores, Caracas y de La filosofía de Samuel Beckett, de John Calder Escribe actualmente un libro, en inglés y en español, sobre el descuidado arte de saber escuchar música y el significado de obras capitales de la música del siglo XX partiendo de su experiencia vivencial.

Enlaces externos 

Centro Virtual Cervantes El Trujamán
Accionarte.com
The Kafka Project

Caraqueños
Periodistas de Venezuela
Ensayistas de Venezuela
Traductores de Venezuela
Traductores del inglés al español
Escritores de Venezuela del siglo XX
Escritores de Venezuela del siglo XXI